Мангут (Мангыт) — одно из племен нирунской ветви монголов.
 Мангут (енотовидная собака) — вид животных семейства псовых
 Мангут — село Кыринского района Забайкальского края.
 Мангут — село Называевского района Омской области.
 Мангут — прежнее название села Северное в Лаганском районе Калмыкии
 Мангут — прежнее название села Коврово в Нижнегорском районе Крыма
 Мангут — прежнее название исчезнувшего села Ульяново в Ленинском районе Крыма